Сорбе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди
 Сорбе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер
 Сорбе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мез
 Сорбе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мозель